Sansone puede referirse a:

 Nicola Sansone (n.1991), futbolista italo-alemán.
 Pat Sansone (Patrick Anthony Sansone; n.1969), multiinstrumentista de las bandas Wilco y The Autumn Defense.
 Raffaele Sansone (1910-1994), futbolista y director técnico italo-uruguayo.
 Sylvain Sansone (n.1967), futbolista francés.

Además, Sansoni puede hacer referencia a:
 Rafaelle Sansoni Riario (1461-1521), cardenal de la Iglesia católica, obispo de Salamanca, Cuenca y Málaga, sobrino del papa SixtoIV.